Asketjärn kan syfta på:
Asketjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Asketjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (2,98 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn